Borrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Saverio Borrelli (1930–2019), italienischer Staatsanwalt und Chefankläger von Mani Pulite
 Juan José Borrelli (* 1970), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Michele Borrelli (1947–2021), italienischer Pädagoge und Philosoph

Siehe auch:
 Borelli
 Borelly
 Borrelly